Kino Climates est un réseau européen de salles de cinéma ayant en commun de défendre la liberté et la diversité dans leurs choix de programmation ainsi qu'une démarche d'organisation indépendante.

Le réseau est né lors d'une rencontre internationale en  à Rotterdam, à l'initiative du Festival international du film de Rotterdam et du Cinéma Nova de Bruxelles. Une seconde rencontre internationale s'est tenue en  à Bruxelles, notamment autour de la question du cinéma argentique face au phénomène de la numérisation. Des rencontres nationales ou régionales ont également lieu régulièrement. 

Trente-huit salles à travers l'Europe font partie du réseau.

Cinémas membres du réseau 
Allemagne
 B-Movie (Hambourg)
 Brotfabrik (Berlin)
 Filmclub 813 (Cologne)
 Kino Krokodil (Berlin)
 Kino Im Sprengel (Hanovre)
 Regenbogenkino (Berlin)
 Werkstattkino (Munich)

Angleterre
 Cube Cinema (Bristol)
 Horse Hospital (Londres)
 7 inch Cinema (Birmingham)
 Side Cinema (Newcastle upon Tyne)
 Star and Shadow Cinema (Newcastle upon Tyne)

Autriche
 Kinoki (Vienna)

Belgique
 Cercle des Cinés (Liège)
 Cinéma Nova (Bruxelles)
 OFFoff (Gand)

Croatie
 Dokukino (Zagreb)

Danemark
 Husets Biograf (Copenhague)

Espagne
 La Enana Marron (Madrid)
 Xcèntric (Barcelone)

France
 Cinéma Le Dietrich (Poitiers)
 Collectif Jeune Cinéma (Paris)
 Gran Lux (Saint-Étienne)
 L’Hybride (Lille)
 Polygone étoilé (Marseille)

Hongrie
 DocuArt Film Centre (Budapest)

Italie
 Detour (Rome)

Lituanie
 Kino Pasaka (Vilnius)
 Skalvija Film Center (Vilnius)

Pays-Bas
 Filmhuis Cavia (Amsterdam)
 Worm (Rotterdam)
 Smart (Amsterdam)

Portugal
 Oporto (Lisbonne)

Russie
 Cine Fantom (Moscou)

Serbie
 Academic Film Center (Novi Beograd)

Suisse
 Cinéma Oblo (Lausanne)
 Kino Xenix (Zurich)
 Neues Kino (Bâle)
 Spoutnik (Geneva)

Bibliographie 
Kinetica : Lieux d’expérimentation cinématographiques en Europe, La passe du vent - Benoit Guillemont pour la Drac, France, 2011. Ce livre, réalisé à l'initiative du Gran Lux (Saint-Etienne, France), a été inspiré par la première rencontre Kino Climates de Rotterdam en 2010 et brosse le portrait d'une partie des cinémas membres du réseau.

Références

Liens externes 
   Site du réseau Kino Climates en Europe
  Site des salles Kino Climates en Allemagne
   Zoom – Préserver la diversité du cinéma, un reportage d'Arte sur Kino Climates.

Salle de cinéma